

Toponyme

Osaka est une ville du Japon.
 Osaka est la préfecture dont Osaka est la capitale.
  est une ancienne ville de la préfecture de Gifu, qui est intégrée depuis 2004 à la ville de Gero.
  est un ancien village de la préfecture de Gunma.

est un secteur non constitué en municipalité de Virginie.

Patronyme 

Personnes réelles :
  (née en 1996), joueuse de tennis japonaise, sœur de Naomi Osaka
 Naomi Osaka (née en 1997), joueuse de tennis japonaise, sœur de Mari Osaka

Personnage fictif :
 Naru Osaka, personnage secondaire de Sailor Moon

Autre 
 Osaka, police d'écriture japonaise.